

Prénom ou surnom 
Fred, diminutif de Frédéric, est un surnom ou un prénom :

Militaire 
 Fred Vansina, général d'aviation belge

Bande dessinée 
 Fred (1931-2013), auteur français de bande dessinée, créateur du personnage Philémon.

Musique 
 Fred, de son vrai nom Frédéric Metayer (1973-), est un chanteur, auteur, compositeur et interprète français.
 Fred Poulet est un auteur-compositeur-interprète et réalisateur français né à Dijon le .

Football 
 Helbert Frederico Carreiro da Silva, joueur de football brésilien né en 1979.
 Frederico Chaves Guedes, plus connu comme « Fred », joueur de football international brésilien né en 1983.
 Frederico Burgel Xaviel dit Fred, joueur de football brésilien né en 1986.
 Frederico Rodrigues de Paula Santos, joueur de football brésilien né en 1993.

Télévision 
 « Fred » : Frédéric Courant, l'un des journalistes de l'émission de vulgarisation scientifique C'est pas sorcier.
 Fred Courtadon, animatrice française de télévision.
 Fred Testot, comique français compère d'Omar Sy, duo plus connu sous le nom d'Omar et Fred.
 Winifred « Fred » Burkle, personnage de la série télévisée Angel.

Radio 
 Fred Musa, personnalité de la radio française (rap sur Skyrock).

Littérature 
 Fred Vargas, écrivaine française, et archéozoologue.

Système tropical

Dans la joaillerie 
 Fred est une maison de joaillerie créée par Fred Samuel.

En informatique 
 Acronyme de Freenet REference Daemon, un service Freenet.

Au cinéma 
 Fred est un héros d'une série de courts-métrages comiques français de l'époque du cinéma muet entre 1914 et 1916, interprété par René Hervil.
 Fred, film français de Pierre Jolivet (1997).
 Pour les films d'horreur Freddy, voir Freddy Krueger.
 Fred Cavayé, réalisateur.

 Patronyme   
 Gunnel Fred (1955-), actrice suédoise.

Personnage de livre 
 Fred Weasley dans Harry Potter, de J.K.R.

Finance 
 Fonds pour les REstructurations de la Défense, fonds ministériel de la défense française.
 Federal Reserve Economic Data (USA)

Autres 
 Fred la marmotte, marmotte de la ville de Val-d'Espoir (Québec).

Homonymie d'acronyme

nn:Namnet Fred
no:Fred (navn)